Анато́лий Васи́льевич Самоцве́тов () — советский легкоатлет, бронзовый призёр Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта СССР.

Карьера 
Спортом начал заниматься под руководством тренера Фетисова в 1950 году во время учёбы в талды-курганской средней школе. Окончив её с золотой медалью, в 1952-м поступил в Московский авиационный институт, где и продолжил заниматься спортом.

На Олимпиаде в Мельбурне в 1956 году участвовал в соревновании метателей молота и завоевал бронзовую медаль. На следующей Олимпиаде стал седьмым.

На Универсиаде в 1959 году выиграл серебро, уступив венгру Дьюле Живоцки.

Четыре раза становился вторым на чемпионате СССР.

Примечания 

Метатели молота СССР
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1956 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1960 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1956 года
Заслуженные мастера спорта СССР
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Выпускники Московского авиационного института